Le terme de poêle peut désigner :

 une poêle (ou poêle à frire), ustensile de cuisine (d'où la poêlée, contenu d’une poêle), et plus particulièrement :
 une poêle à blinis ;
 une poêle à crêpes ;
 une poêle à poisson ;
 un poêlon.
 une poêle à frire, par analogie avec la forme de la poêle :
 une poêle à frire, objet en céramique de la culture des Cyclades ;
 un détecteur de métaux ;
 la Maison de la Radio française.
 un poêle (ou poële), un appareil de chauffage à foyer fermé.
 une poêle, un geste technique utilisé au tennis de table qui consiste à frapper la balle pointe de raquette vers l'avant et en tenant la raquette comme une poêle.